Михаи́л Ти́хонович Лынько́в, более известен как Миха́сь Лыньков (; 18 (30) ноября 1899 — 21 сентября 1975, Минск) — белорусский советский писатель, общественно-политический деятель. Народный писатель Белорусской ССР (1962). Член-корреспондент (1936) и академик (1953) АН БССР.

Биография 
Родился 18 (30) ноября 1899 года в семье железнодорожника, окончил Рогачёвскую учительскую семинарию в 1917 году.

В 1919—1922 служил в РККА, участвовал в советско-польской войне.

В 1919 году в смоленской газете «Борьба» опубликовал своё первое произведение (стихотворение). Работал учителем в деревне Липиничи, редактором ежедневной бобруйской окружной газеты «Камуніст» (Коммунист), писал под несколькими псевдонимами (Михась Василёк и др.). Лыньков провёл большую работу по улучшению газеты, в которой в то время печатались материалы на нескольких языках: белорусском, русском, идише и украинском. Лыньков выступил одним из инициаторов создания бобруйского отделения белорусского литературного объединения «Молодняк». В 1930 году Лыньков переехал в Минск, где работал в Государственном издательстве БССР.

В 1933—1941 — редактор ведущего белорусского литературного журнала «Полымя рэвалюцыі» (Пламя революции). По мнению литератора Николая Метлицкого, на этом посту Лыньков защищал белорусскую литературу в «страшные, тоталитарные годы» советского режима, от которого Лыньков получил не только ордена и звания.

С момента основания в 1934 году — член СП СССР. В 1938—1948 возглавлял Союз писателей БССР.

В 1941—1942 годах — редактор фронтовой газеты «За Савецкую Беларусь» (выходила на Западном, Центральном и Брянском фронтах).

В 1943—1946 и в 1949—1952 годах — директор Института литературы, языка и искусства АН БССР.

Умер 21 сентября 1975 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Семья 
В 1927 году М. Лыньков женился на Ханне Аренковой. У них родился сын Марик. Ханна Абрамовна Аренкова активно помогала мужу в сочинении популярных рассказов, которые относятся к первому периоду творчества М. Лынькова.

Жена и сын были расстреляны немцами в сентябре 1941 года в Стародорожском районе. В 1946 году Янка Мавр написал рассказ «За что?», в основу которого лёг этот трагический факт.

Младший брат Григорий Лыньков был поэтом и переводчиком. Пропал без вести в 1941 году на фронте.

Награды и звания 
 народный писатель БССР (1962)
 три ордена Ленина (1949; 25.02.1955; 09.12.1969)
 орден Октябрьской революции (29.11.1974)
 три ордена Трудового Красного Знамени (31.01.1939; 09.12.1959; 1967)
 орден Красной Звезды (1943)
 медали.

Творчество 
Тематика творчества M. Лынькова первого периода — гражданская война и быт белорусского местечка. Глубокие внутренние процессы, происходящие в связи с революцией в патриархальном быту белорусского пролетариата и местечкового еврейства, отразились в произведениях данного периода. Например, рассказ «Гой», повествующий о любви еврейки и белоруса-красноармейца. К первому периоду относятся также рассказы M. Лынькова, отражающие борьбу с белыми и походный быт красноармейцев.

Для второго периода творчества M. Лынькова характерен сборник рассказов «Андрэй Лятун» из жизни железнодорожных рабочих и крестьян-кустарей. Пролетариат в борьбе за переустройство мира и решительное преодоление трудностей, лежащих на его пути, — основной стержень творчества M. Лынькова.

Первые свои рассказы M. Лыньков опубликовал в газете «Камуніст» и в сборнике «Молодняка» «Уздым» (Подъём). В 1927 году вышел первый его сборник рассказов. Также M. Лыньков известен как детский писатель. Широкую популярность получила повесть для детей «Міколка-паравоз» (1936), которая в 1956 году была экранизирована.

В 1967—1968 вышло собрание сочинений писателя в 4 томах, а в 1981—1985 — в 8 томах.

Экранизации 
 1956 — Миколка-паровоз (экранизация повести «Миколка-паровоз») (реж. Лев Голуб, «Беларусьфильм»)
 1975 — Дед Евсей и Палашка (экранизация рассказа «Дед Евсей и Палашка»)

Избранная библиография 

 Выбраныя апавяданні / Міхась Лынькоў. — Мн.: Дзяржвыд Беларусі..Дзіцячая літ., 1938.
 Выбраныя творы / Міхась Лынькоў. — Мінск: Дзяржвыд БССР, 1952. — 551, [2] с., [1] л. партр.
 Векапомныя дні: раман у 4 кн. / Міхась Лынькоў. — Мінск: Беларусь, 1969. — (Беларускі раман).
 Апавяданні / Міхась Лынькоў. — Мінск: Дзяржаўнае вучэбна-педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 1960.
 Літаратура і жыццё: літаратурна-крытычныя артыкулы / Міхась Лынькоў. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1978.
 Публіцыстыка / Міхась Лынькоў. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1980. — 271, [1] с.
 Насустрач жыццю: апавяданні / Міхась Лынькоў. — Мінск: Юнацтва, 1988. — (Школьная бібліятэка).

Память 
 В 1999 году выпущена юбилейная монета Национального Банка Республики Беларусь, посвященная 100-летию со дня рождения М. Лынькова.
 В 2011 году в Бобруйске учреждена специальная премия городского исполнительного комитета имени писателя Михася Лынькова.
 В Минске, Бобруйске, Пинске, деревне Молотковичи Пинского района и деревне Лужесно Витебского района существует улица имени М. Лынькова.
 Именем Лынькова назван тепловоз ТЭП70-0381 приписки локомотивного депо Орша Белорусской железной дороги.

Примечания

Литература 
 Бугаёў, Д. Я. Шчодрае сэрца пісьменніка : Проза Міхася Лынькова даваеннага часу / Д. Я. Бугаёў. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1963. — 200 c.
 Кенька М. Міхась Лынькоў: Летапіс жыцця і творчасці. — Мн.: Універсітэцкае, 1987.
 Лынькоў Міхась // Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. — ISBN 5-340-00709-X.
 Лынькоў Міхась // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 1992-1995.
 Сцяжынкамі Міхася Лынькова // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Лёзненскага раёна / рэдкал. І. П. Шамякін і інш. — Мн., 1992. — С. 585-586.
 Грахоўскі С. «Зажураныя жураўлі» //www.grahouski.org/ (Успаміны. Публіцыстыка)

Ссылки 
 [knihi.com/Michas_Lynkou/ Міхась Лынькоў] в библиотеке «Беларуская Палічка»
 Произведения М. Лынькова в Библиотеке белорусской литературы
 Лыньков
 Лыньков Михаил Тихонович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси 

Академики Академии наук Белорусской ССР
Народные писатели Белорусской ССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения БелАПП
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Литературоведы Белоруссии
Литературоведы СССР
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы журнала «Полымя»